Distretto di Muqur – distretto dell'Afghanistan situato nella provincia del Badghis
Distretto di Muqur – distretto dell'Afghanistan situato nella provincia del Ghazni